«Королева ночи» () — турецкий драматический телесериал выходивший на телеканале Star TV с 12 января 2016 года по 19 апреля 2016 года. Главные роли в нём сыграли Мерьем Узерли, Мурат Йылдырым и Угур Полат.

Сериал не имел коммерческого успеха и получил отрицательные отзывы от критиков, впоследствии чего был закрыт после 15 серий.

Сюжет 
Селин — красивая молодая девушка, мать которой француженка, а отец — турок. Селин живет на юге Франции, в небольшом, но очень красивом городке Грас. Она талантливый парфюмер и владеет небольшим магазинчиком ароматов в старой части города. Ароматы, созданные девушкой, пользуются большой популярностью среди туристов. Селин очень любит свою работу и этим зарабатывает на жизнь. Возможно девушка и дальше жила тихой и размеренной жизнью, если бы не судьбоносная встреча с молодым мужчиной по имени Картал. Это знакомство станет для молодых людей роковым, а их жизни с этого момента изменятся настолько, что от тех прежних беззаботных дней не останется практически ничего.

Картал — молодой бизнесмен из Турции, он молод, хорош собой, умён и богат, во Францию мужчина прилетел с деловым визитом. Увидев Селин, он с первого взгляда влюбляется в девушку. Пара проводит вместе один незабываемый день, на закате которого распускается один из самых редких цветков в мире под названием «Королева ночи». Он раскрывается ночью, а к утру увядает. Согласно легенде, пары, вместившие всё великолепие в одну ночь, имеют единственный шанс увидеть драгоценный цветок. Но уже следующим утром Картал вынужден вернуться домой в Стамбул, где его приёмный отец и по совместительству зять заставляет его навсегда отречься от этой любви, так как он уже женат на Эсре, дочери названного отца. Однако их брак с самого начала был несчастливым, поскольку Картал не пылал к ней любовью и был вынужден жениться на ней только из-за того, что она с детства до безумия была влюблена в него.

Спустя несколько лет Селин с маленьким сыном отправляется в Турцию по семейным делам. Во время этой поездки она знакомится с влиятельным и опасным бизнесменом Азизом Алканом, жена которого скончалась во время родов, оставив горем убитому мужчине двоих детей. У Азиза также есть сын, которого он усыновил в трёхлетнем возрасте после того, как убил своего лучшего друга за предательство, согласившись выполнить его последнюю волю — не бросать мальчика на произвол судьбы. После смерти жены, Азиз надолго закрыл свое сердце перед таким чувством как любовь, он не хотел даже думать о повторном браке. Но всё кардинально изменилось, когда он встретил красавицу Селин, это была любовь с первого взгляда. Азиз приглашает девушку поехать с ним в Стамбул и познакомиться с его семьей. Она соглашается и при встрече неожиданно встречает Картала, который оказывается тем самым усыновлённым сыном Азиза. Картал в прошлом мальчик сирота, а сейчас успешный состоявшийся бизнесмен, который всем, что имеет обязан своему приёмному отцу. И в Грас его как раз привели дела Азиза, которые он с легкостью решал по всему миру. Мужчина пребывает в отчаянном состоянии, когда видит любимую в объятьях отца и пытается совладать со своими чувствами, но всё тщетно.

В то время как Картал начинает проявлять к девушке самые тёплые чувства, несмотря на брак с нелюбимой Эсрой, его отец с каждым днём всё больше до безумства влюбляется в Селин. К чему же приведёт противоборство отца и сына из-за одной женщины? Терзаясь в сомнениях, Селин тоже предстоит сложнейший выбор: Азиз или Картал?

В ролях

Интересные факты 

 Сериал назван в честь цветка «Королева ночи» — одного из самых редких цветов в мире. Он раскрывается ночью, а к утру увядает. Согласно легенде, пары, вместившие всё великолепие в одну ночь, имеют единственный шанс увидеть драгоценный цветок. А человеку, увидевшему эту красоту будет сопутствовать удача.

 До официального релиза у сериала трижды менялось название. Изначальными вариантами были «Аромат любви» и «Смелость».

 Сериал транслировался в более чем 30 странах мира, в том числе в России и Польше.

 За съёмки в одной серии Мерьем Узерли получала 170 тысяч турецких лир, что втрое больше её гонорара за одну серию в культовом сериале «Великолепный век». Помимо этого, за заключение контракта на участие в сериале актриса запросила у создателей одноразовую оплату в размере 2 500 000 турецких лир.

 По итогам 2016 года сериал занял одиннадцатое место в списке самых рейтинговых шоу в Турции с общей аудиторией в 7 миллионов зрителей.

 Съемки сериала постоянно сопровождались сильнейшей непогодой: в Каннах шел проливной дождь, а в Ризе случилось наводнение, отрезавшее съёмочную группу от внешнего мира.

 Изначально планировалось ограничиться лишь 13 сериями из-за низких рейтингов сериала. Однако создатели решили снять еще 2 серии, чтобы логически завершить сериал.

 Ради выбора подходящего места для съемки первых эпизодов, съёмочная группа посетила около 50 небольших городов и посёлков, прежде чем остановить свой выбор на Грасе.

 После того, как Мерьем Узерли из-за стремительно падающих рейтингов снизили оплату за серию, она хотела отказаться от съёмок и уехать в Берлин, однако режиссёры не позволили ей сделать это. Похожий опыт произошел с создателями сериала «Великолепный век», когда Узерли никого не предупредив уехала со съёмок из-за того, что ей было отказано в повышении гонорара.

Примечания 

Телесериалы на турецком языке
Драматические телесериалы Турции
Мелодраматические сериалы Турции
Телесериалы Турции 2010-х годов
Программы телеканала Star TV (Турция)